Fons bezeichnet:
 Fons (Mythologie), eine römische Gottheit
 Fons (Name), verschiedene Personen als Träger dieses Namens

 Mehrere französische Gemeinden
 Fons (Ardèche) im Département Ardèche
 Fons (Gard) im Département Gard
 Fons (Lot) im Département Lot
 Fons-sur-Lussan im Département Gard
 Saint-Fons im Département Rhône